Le tournoi de tennis de Sicile 2001 s'est déroulé du 24 au  à Palerme sur terre battue en extérieur.

Faits marquants 
 Félix Mantilla remporte le tournoi en simple en battant David Nalbandian en finale. Il remporte son  ATP en simple.
 En double, Tomás Carbonell et Daniel Orsanic s'imposent en finale face à Emilio Benfele Álvarez et Enzo Artoni. Il s'agit respectivement de leur  et  ATP en double.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Sicile
 Saison 2001 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel de l'ATP

Navigation 

Tennis masculin en 2001
ATP 2001
Sport en Italie en 2001
Tennis en septembre 2001